Parrish Peak ist der Name folgender Berge:

 Parrish Peak (Antarktika), Berg im Ellsworthgebirge, Antarktika
 Parrish Peak (Vereinigte Staaten), Berg im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten